Сэмми Аджей:
 Аджей, Сэмми (род. 1973) — ганский футболист, защитник, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Аджей, Сэмми (род. 1980) — ганский футболист, вратарь.